The Locust
 M22 Locust

Localidades 
 Locust (Carolina do Norte)
Ou ainda:
 Locust Grove

Desambiguação